Пхаджу́ (, Paju-si) — город в провинции Кёнгидо, Южная Корея. Город расположен немного южнее знаменитого местечка Пханмунджом, где было подписано соглашение о прекращении огня во время войны в Корее. Поскольку Пхаджу расположен на границе с КНДР, здесь расквартировано несколько крупных воинских формирований, в том числе и баз американской армии. В 2002 году в Пхаджу открылась самая северная в стране железнодорожная станция Торасан.

История 
Первое упоминание о жилом поселении на территории современного Пхаджу относится к 475 году. Тогда эта территория входила в состав государства Когурё, и здесь находилась административная единица статуса «хён» Сулихоль (Сулихольхён). В 757 году после административной реформы (уже в составе государства Силла) Сулихоль сменил название на Понсон (Понсонхён). Во время династии Корё, в 1174 — название было изменено на Совон (Совонхён). В 1393 году на базе хёна Совон был образован уезд (гун) Совон, переименованный в Вонпхён в 1398 году, в эпоху династии Чосон. В 1414 году к нему был присоединён посёлок Кёха. В 1459 году Пхаджу получил современное название и статус «мок». В 1895 году Пхаджу получил статус уезда (гун). Статус города был получен в 1996 году. Рядом с Пхаджу находится известное местечко Пханмунджом, в котором был подписан договор о перемирии в Корейской войне в 1953 году.

Административное деление 
Пхаджу административно делится на 5 ып, 9 мён и 2 тон (дон).

География 
Расположен на севере Южной Кореи, недалеко от границы с КНДР. На юге граничит с Кояном, на востоке — с Янджу, на юге — с Кимпхо. С запада омывается Жёлтым морем.

Туризм и достопримечательности 
 Культурные
 Фестиваль культуры «Юльгок» — проводится каждый год в октябре. В программе выступления фольклорных коллективов, выставки народных ремёсел, ярмарка.
 Фестиваль воздушных змеев — проводится каждый год в середине января в честь объединения Кореи.
 Природные
 Чанджисан — гора, на которой находятся два высеченных из камня Будды.
 Гора Камаксан — здесь есть высокий водопад, проложены маршруты для занятия горным туризмом.
 Исторические
 Мемориальный комплекс «Имджингак» — возведён в честь событий Корейской войны 1950-53 годов.
 Обсерватория объединения — расположена на горе в 460 метрах от границы с КНДР. Оптические приборы обсерватории направлены вглубь Северной Кореи. Обсерватория открыта для посещения туристами.

Города-побратимы 
Администрацией города налажены побратимские связи со следующими городами:
 Внутри страны
  Округ Каннамгу, Сеул

 За рубежом
  Цзиньчжоу, Китай — с 1994
  Хадано, Япония — с 1997 — статус дружественного города
  Тувумба, Австралия — с 2001
  Муданьцзян, Китай — с 2003 — статус дружественного города
  Эскишехир, Турция
  Стелленбос, Южная Африка
  Куэнка, Испания
  Ранкагуа, Чили
  Краснодар, Россия
  Кокуитлам, Канада
  Сасебо, Япония

Символы 
Как и остальные города и уезды Южной Кореи, Пхаджу имеет ряд символов:
 Дерево: гингко — олицетворяет процветание и стремление к развитию Пхаджу в качестве мирного и комфортного места для проживания.
 Птица: голубь — символизирует мир и безопасность.
 Цветок: космея — символизирует объединение и гармонию жизни жителей города.

См. также 
 Города Южной Кореи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Достопримечательности Пхаджу
 Основные достопримечательности окрестностей Сеула
 Страница города в вики-энциклопедии Galbijim

Города Республики Корея
Кёнгидо